Schwemmer ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Schwemmer (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Frank Schwemmer (* 1961), deutscher Sänger und Komponist
 Gottlieb Schwemmer, Bürgermeister von Freising
 Hans Schwemmer (1945–2001), deutscher Theologe, Nuntius und Titularerzbischof
 Heinrich Schwemmer (1621–1696), deutscher Komponist des Barock
 Karlheinz Schwemmer (* 1943), deutscher Wasserspringer
 Marius Schwemmer (* 1977), deutscher Kirchenmusiker
 Oswald Schwemmer (* 1941), deutscher Philosoph
 Wilhelm Schwemmer (1901–1983), Direktor der Städtischen Kunstsammlungen in Nürnberg

und bedeutet auch
 Schwemmer, ein kleineres Begleitschiff eines Schiffszuges auf Donau und Regen (siehe auch Donauschifffahrt)

Siehe auch:
 Schwemer